Fabiola Mora y Aragón, koningin van België
 Fabiola (performancekunstenaar), de artiestennaam van performancekunstenaar Peter Alexander van Linden
 Fabiola (geslacht), een geslacht van vlinders
 2 Fabiola, een eurodance-project
 Fabiola (productiehuis), een Nederlands productiehuis
 Fabiola (film)